Wiglas von Schindel er navnet på flere personer:

 Wiglas von Schindel (overhofmester) (død 1695) – dansk overhofmester
 Wiglas von Schindel (søofficer) (1684-1756) – dansk søofficer